Blatten VS bezeichnet zwei verschiedene Orte im Kanton Wallis in der Schweiz:
die Gemeinde Blatten (Lötschen) im Lötschental, Bezirk Westlich Raron
den Ortsteil Blatten bei Naters der Gemeinde Naters, Bezirk Brig